

Toponymie

Australie 
 Parkwood (Australie-Occidentale)
 Parkwood (Queensland)

Canada 
 Parkwood (Ontario)

États-Unis 
 Parkwood (Californie)
 Parkwood (Washington)
 Parkwood (Louisville)
 Parkwood (Philadelphie)

Autres 
 Parkwood, entreprise sud-coréenne de fabrication de guitares acoustiques
 Chevrolet Parkwood, automobile américaine